

Зав'яловський район — муніципальний район, Алтайський край
 Зав'яловський район — муніципальний округ, Удмуртія